Żurowski – polskie nazwisko.

Ludzie o nazwisku Żurowski 
 Antoni Żurowski (1903–1988) – podpułkownik, żołnierz AK
 Bogdan Żurowski (ur. 1970) – piłkarz
 Felicja Żurowska (1896–1977) – działaczka społeczna
 Halina Żurowska (1905–1949) – kurierka AK
 Józef Żurowski (1892–1936) – archeolog i historyk sztuki
 Justyna Żurowska-Cegielska (ur. 1985) – koszykarka, reprezentantka kraju
 Karolina Żurowska (1891–1980) – ziemianka i przedsiębiorca
 Kazimierz Żurowski (1909–1987) – archeolog, profesor UMK
 Klementyna Żurowska (ur. 1924) – historyk sztuki, profesor UJ
 Krzysztof Żurowski (ur. 1953) – reżyser, scenarzysta i operator filmowy
 Maciej Żurowski – polski filolog, profesor
 Maria Helena Żurowska (1916–1999) – pielęgniarka, działaczka społeczna
 Mateusz Żurowski (ur. 1992) – polski fotograf
 Roman Żurowski – strona ujednoznaczniająca
 Romuald Żurowski (1814–1883) – ziemianin, powstaniec
 Stanisław Żurowski – strona ujednoznaczniająca
 Tadeusz Żurowski (1908–1985) – architekt, historyk, archeolog, konserwator zabytków
 Tekla Żurowska (1773–??) – arystokratka, wielka miłość Tadeusza Kościuszki
 Teresa Żurowska (ur. 1956) – piłkarka ręczna, reprezentantka Polski i Austrii
  – polski biolog, profesor

Zobacz też 
 Pustków Żurowski

Przypisy